Роберт Нигматулин:
 Нигматулин, Роберт Искандрович (род. 1940) — советский и российский учёный-механик, педагог, академик РАН.